

Шемокін — місто, штат Пенсільванія
 Шемокін Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія